Record News Nordeste foi um telejornal da rede de televisão brasileira Record News. Produzido diretamente dos estúdios da Record Bahia, direto de Salvador, apresentado por Renata Maia ou Carolina Lima. Trazia as principais notícias das regiões Norte e Nordeste do país, e era exibido de segunda a sexta.

Apresentação
Carolina Lima
Renata Maia

Apresentador eventual
Adriana Quadros

Ex-apresentadores
Jefferson Beltrão
Marcus Pimenta

Programas da Record News
Telejornais do Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2012